Совет трёх огней (), или Niswi-mishkodewin на языке анишинаабе — длительный (с XVIII века) племенной союз трёх алгонкинских племён: оджибве («старший брат» или «хранители веры»), оттава («средний брат» или «хранители ремесла») и потаватоми («младший брат» или «хранители огня»). От имени Совета заключён ряд долговременных договоров с правительствами США и Великобритании (как суверена Канады), многие из которых действуют до настоящего времени.

Хотя совет стремился поддерживать мирные отношения с соседними племенами, иногда случались войны. Из индейских племён противниками Совета обычно были ирокезы и сиу. Во время Семилетней войны Совет воевал против Великобритании, а во время Северо-западной индейской войны или Англо-американской войны 1812 г. — на стороне Великобритании против США.

После образования США в 1776 году Совет стал ключевым членом Конфедерации западных озёр (известной также как Конфедерация Великих озёр) вместе с вайандотами, алгонкинами, ниписсинг, сауками, фоксами и другими.

Ссылки 
 Confederacy of Three Fires: A History of the Anishinabek Nation

Анишинаабе
История США
История Канады
История Мичигана
Бывшие конфедерации